

Філинці — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Філинці — село, Унинський район, Кіровська область